Potteck ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Potteck (* 1968), deutscher Sportschütze
 Uwe Potteck (* 1955), deutscher Sportschütze